Khalid – nome proprio di persona arabo maschile
 Khalid – personaggio di Baldur's Gate

Persone
 Khalid – cantante statunitense
 Basit Abdul Khalid – calciatore ghanese
 Malik Meraj Khalid – politico pakistano
 Muayad Khalid – calciatore iracheno
 Muthana Khalid – calciatore iracheno
 Yahya ibn Khalid – vizir persiano del califfo Hārūn al-Rashīd

Pagine correlate 
Khaled (disambigua)